Teófano, Theófano (en caracteres griegos: Θεοφανώ), también transliterado como Teofana, Teofanía e incluso Teofanu y Theofanu. Este nombre significa aparición de Dios.

Fue el nombre de tres emperatices bizantinas y de una princesa bizantina que llegó a ser emperatriz del llamado Sacro Imperio.

 Teófano I (esposa de Estaurakios de Bizancio).
 Teófano II (primera esposa de León VI el Sabio).
 Teófano Anastaso (emperatriz bizantina).
 Teófano Skleraina (emperatriz del Sacro Imperio).